Osoby o tym nazwisku:
 János Hudák – węgierski zapaśnik
 Pavol Hudák – słowacki poeta, dziennikarz i publicysta
 Vazil Hudák – słowacki politolog, polityk i menedżer